Brassy (Nièvre)
Brassy (Somme)

Desambiguações de topônimos